Pulverstrahlgerät steht für:
 Gerät zum Air-Polishing
 Gerät zum Pulverbeschichten
 Gerät zum Sprühkompaktieren